Puede referirse a:
 Shay Given, futbolista irlandés.
 David Roger Given, botánico neozelandés.
 Given (manga) serie de manga japonesa.